Золотых — казачья фамилия. Известные носители:

 Золотых, Борис Никифорович (1920—2008) — советский учёный-физик, заслуженный деятель науки и техники РФ.
 Золотых, Владимир Васильевич (род. 11 декабря 1952) — судья, председатель Севастопольского городского суда.
 Золотых, Сергей Иванович (1917—2002) — полный кавалер ордена Славы.
 Золотых, Валентина Ивановна (род. 05 мая 1955) — российская художница.